Robur (cement), een cementfabriek in Rozenburg, tegenwoordig ENCI Rotterdam geheten
 Zomereik (Quercus robur)
 Robur (vrachtwagen), een Duits vrachtwagenmerk (1956-1990)
 Robur (auto), een Frans automerk (1928-1929)
 VK Robur Moerzeke, een Belgische voetbalclub
 Robur (wielerploeg), een voormalige Nederlandse wielerploeg
 een aantal Nederlandse amateurvoetbalclubs:
Robur et Velocitas (Apeldoorn)
SV Robur (Goes)
Robur Harlingen (Harlingen)
 Robur '58, honk- en softbalvereniging in Apeldoorn